Мужской турнир по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2008 года состоялся в 21-й раз в истории летних Олимпийских игр. Турнир шёл с 11 по 23 августа, в нём участвовали 12 команд. На время игр была выстроена специальная Арена для хоккея на траве Олимпийского парка Пекина, на которой и прошли все матчи.

Чемпионом Олимпийских игр стала сборная Германии, для которой этот титул стал третьим в истории. В финале немцы победили Испанию 1:0. Чемпионы прошлых игр — сборная Австралии — завоевали бронзовые медали, победив Нидерланды со счётом 6:2. Впервые в истории Игры прошли без участия завсегдатая — сборной Индии.

Квалификация участников

Составы

Групповой этап

Группа А

Группа В

Утешительный турнир

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Медальный раунд

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты мужского турнира Пекина-2008 на сайте Международной федерации хоккея на траве